Biathlonowy sprint kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 na dystansie 7,5 km odbył się 23 lutego. Była to druga żeńska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach i stadionie Birkebeineren skistadion, w Lillehammer. Do biegu zostało zgłoszonych 69 zawodniczek, wszystkie przystąpiły do rywalizacji. 

Tytułu mistrzyni olimpijskiej nie obroniła Rosjanka Anfisa Riezcowa, która tym razem zajęła 32. miejsce. Nową mistrzynią olimpijską została Kanadyjka Myriam Bédard, srebrny medal wywalczyła Swietłana Paramygina z Białorusi, a trzecie miejsce zajęła Ukrainka, Wałentyna Cerbe-Nesina.

Medalistki poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994